Премијер лига 2018/19. била је 27. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992. године. Сезона је почела 10. августа 2018. године, а завршила се 12. маја 2019. Распоред за сезону 2018/2019. објављен је 14. јуна 2018.

Титулу је бранио Манчестер Сити. Из Чемпионшипа у Премијер лигу су се пласирали Вулверхемптон, Кардиф Сити и Фулам. Они су у лиги уместо ВБА, Свонзи Ситија и Стоук Ситија који су испали прошле сезоне.

Сезона је обележена смрћу власника Лестер Ситија Вичаја Шриваданапраба у хеликоптерској несрећи у близини Кинг Пауер стадиона. Око три месеца касније, 21. јануара 2019. године, играч Кардифа Емилијано Сала погинуо је у авионској нсрећи на путу ка Кардифу из Нанта.

Хадерсфилд је први тим који је испао из лиге након пораза у гостима од 0:2 против Кристал паласа 30. марта 2019. године. Испао је шест мечева пре краја првенства. Фулам се придружио Хадерсфилду након пораза од 1:4 против Вотфорда у гостима 2. априла 2019. Фулам је испао пет мечева пре краја првенства. Кардиф Сити се такође придружио након пораза од 2:3 против Кристал паласа. 4. маја 2019. Кардиф је испао коло пре краја првенства.

Најбржи гол у историји Премијер лиге забележен је ове сезоне, 23. априла, од стране Шејна Лонга у утакмици између Саутемптона и Ватфорда будући да је дао гол након 7,69 секунди. Дана 4. маја 2019. године, Фуламов играч Харвеј Елиот постао је најмлађи играч који је заиграо у Премијер лиги са 16 година и 30 дана.

Састав Премијер лиге у сезони 2018/19. 

Двадесет тимова се такмичи у Премијер лиги - седамнаест тимова из претходне сезоне и три тима промовисаних из Чемпионшипа. Промовисани тимови су Вулверхемптон (који се враћају у Премијер лигу након шестогодишњег одсуства), Кардиф Сити и Фулам (оба тима се враћају након четири године одсуства). Заменили су Свонзи Сити, Стоук Сити и ВБА, који су завршили своје учешће након седам, десет и осам година.

Особље и опрема

Промене менаџера у сезони

Табела 

 (Ш) - Шампион ;  (И) - Испали из лиге 

 Правила рангирања тимова:
 Број бодова
 Гол разлика
 Већи број постигнутих голова
 Бараж (само у случају одређивања првака, испадања из лиге или квалификација за УЕФА-ина такмичења)

Резултати 

Ажурирано 12. маја 2019. године. Извор: Премијер Лига

Боје: зелена = победа, жута = нерешено; Црвено = пораз.

За предстојеће утакмице "а" показује да постоји чланак о утакмици.

Позиције тимова на табели по колима 

 Легенда:

Статистика 

 Ажурирано 12. маја 2019.

Најбољи стрелци

Хет-трикови

Листа асистената

Утакмице без примљеног поготка у току сезоне

Картони

Играч 
 Највише жутих картона: 14
  Етјен Капуе (Вотфорд)
 Највише црвених картона: 2
  Пјер-Емил Хојбјерг (Саутемптон)
  Вес Морган (Лестер Сити)

Клуб 
 Највише жутих картона: 77
 Вотфорд
 Највише црвених картона: 5
 Лестер Сити

Награде

Месечне награде

Годишње награде

Играч године 
 Играч године је Вирџил ван Дајк штопер из Ливерпула.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Премијер лига
Сезона 2018/19. у енглеском фудбалу